Лаутенбах ():

 Лаутенбах — коммуна в Германии.
 Лаутенбах (приток Аблаха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Общая длина реки 1 км.
 Лаутенбах (приток Линцер-Аха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Общая длина реки 5 км.

См. также 
 Лотенбак () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).